Франко Фода — футбольний тренер.

 Фода (річка) — річка у В'єтнамі.